Okręty US Navy o nazwie USS  "Alligator", pochodzącej od aligatora:

 Pierwszy "Alligator" był szkunerem zbudowanym w 1809 jako "Gunboat No. 166" i nazwany "Alligator" w 1812. Został sprzedany w 1815.
 Drugi "Alligator' był slupem kupionym w 1813. Został przerobiony na kanonierkę i przejęty przez Brytyjczyków w grudniu 1814.
 Trzeci "Alligator" był szkunerem zwodowanym w 1820. Okręt został zniszczony w 1822. 
 Czwarty "Alligator" był okrętem podwodnym zwodowanym w 1862. Został zniszczony w kwietniu 1863.
Alligator